Dyscritulus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1943. Dyscritulus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Dyscritulus